1960 Голяма награда на Белгия е 9-о за Голямата награда на Белгия и пети кръг от сезон 1960 във Формула 1, провежда се на 19 юни 1960 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия